TLO steht für:
 Tiroler Landesordnung 1989, Landesverfassungsgesetz vom 21. September 1988 über die Verfassung des Landes Tirol, siehe Landesverfassung (Österreich) #Die einzelnen Verfassungsgesetze
 Bahnhof Lorch (Württ) (DS100-Code)
 Tol Airport (IATA-Code), Flugplatz von Tol (Papua-Neuguinea), East New Britain Province, Papua-Neuguinea

TlO steht für:
 Thallium(II)-oxid, nur in der Gasphase und Matrix stabile chemische Verbindung zwischen Thallium und Sauerstoff

Tlo steht für:
 Ꮰ, eines der Silbenzeichen der Cherokee-Silbenschrift

tlo steht für:
 Talodi (Sprache) (ISO-639-3-Code), kordofanische Sprache im Sudan

Siehe auch:
 Thalliumoxid

Abkürzung